Hackney – miasto w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 London Borough of Hackney – dzielnica Londynu
 Hackney – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Hackney – osada (ang. unincorporated community) w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kansas
 hackney (hackney carriage) – nazwa brytyjskich taksówek,
 hackney i kuc hackney – rasy konia,